Gwangju-si kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gwangju, stad med provinsstatus, 
 Gwangju, Gyeonggi, stad i provinsen Gyeonggi,